Die Taça de Portugal de Futebol Feminino ist der Fußballpokalwettbewerb für Frauenvereine des nationalen Verbandes FPF von Portugal. Er wurde 2003 eingeführt und ist nicht mit dem zwischen 1985 und 1993 ausgetragenen Wettbewerb der Taça Nacional zu verwechseln, dem Vorläufer der nationalen Meisterschaft der Frauen. Die Finalspiele des Pokalwettbewerbs werden seit seiner Gründung im Estádio Nacional do Jamor in Oeiras ausgetragen.

Mit 12.632 Zuschauern stellte das Pokalfinale 2019 eine neue Rekordzahl in diesem Wettbewerb auf und überbot damit die 12.213 gezählten Zuschauer des Finales von 2017.

Die Pokalendspiele

Statistik

Weblinks 
 fpf.pt - Taça-de-Portugal-Feminina.

Anmerkungen 

Fußballwettbewerb in Portugal
P